Новосафарово — название населённых пунктов:

Россия 
 Новосафарово — деревня в Мишкинском районе Башкортостана.
 Новосафарово — деревня в Чишминском районе Башкортостана.